Эстелья () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Эстелья — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.
 Тьерра-Эстелья — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Наварра.
 Эстелья-Оксиденталь — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Наварра.
 Эстелья-Орьенталь — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Наварра.